Чемпионат Румынии по футболу 2008/2009 годов — 91-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 26 июля 2008 года и закончился 10 июня 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2008/2009
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2008 году
Спорт в Румынии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009